Józef Byszewski (1733–1792) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, generał major wojsk koronnych
 Józef Byszewski (1787–1841) – pułkownik Wojska Polskiego, dowódca Pułku 1-go Mazurów, kawaler Virtuti Militari
 Józef Byszewski – porucznik Baterii 1–ej Artylerii Konnej, kawaler Virtuti Militari
 Józef Byszewski (ur. 1892) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari

Przypisy

Bibliografia